Carpe Diem – drugi studyjny album belgijskiej wokalistki Lary Fabian, wydany w 1994 roku.

Lista utworów

Single

Tu t'en vas
Si tu m'aimes
Leila
Je suis malade

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1994